Baggy Elvy est un bassiste du groupe punk The Anti-Nowhere League.
 La musique baggy est un genre musical né en Grande-Bretagne, ancêtre de la Britpop.
 Le baggy est un pantalon à taille basse, le plus souvent réalisé en coupe droite au confort très large des hanches jusqu'au bas de pantalon, à la mode dans les années 1990 et les années 2000.
 Baggy le clown est un personnage du manga One Piece.